Elvira – nome proprio di persona italiano femminile
 Elvira di Castiglia (1080 ca. – 1156 ca.) – contessa di Tripoli e Tolosa e marchesa di Provenza
 Elvira di Castiglia (1100 ca. - 1135) – regina di Sicilia
 Elvira – personaggio immaginario impersonato da Cassandra Peterson
 Una strega chiamata Elvira (Elvira: Mistress of the Dark) – film del 1988 diretto da James Signorelli ispirato all'omonimo personaggio
 Elvira: Mistress of the Dark – videogioco del 1990 ispirato all'omonimo personaggio